Anna Bilińska-Bohdanowicz (1857-1893), artiste peintre polonaise.
 Beata Bilińska (1972-), pianiste et pédagogue polonaise.
 Ola Bilińska, chanteuse, multi-instrumentiste et traductrice polonaise.